IAU är en förkortning för:

 IAU – en sammanslutning av nationella astronomiska sällskap, se Internationella Astronomiska Unionen
 IAU – ett FN-organ, se International Association of Universities 
 IAU –  officiell internationell paraplyorganisation för ultramaraton, se International Association of Ultra Runners